Термин «дюрит» может означать:
 Дюрит (дюрен) — микролитотип различных видов угля.
 Дюрит (техника) ( — твердый) — многослойный материал, в виде шланга, состоящий из многослойного армированного материала (резины со слоями металлической, текстильной, синтетической оплетки). Представляет собой шланг укрепленный ниточным и другими сплетениями. Используется в автомобилях в виде патрубков и в других отраслях. 
 Дюрит (металлургия) — монолитный стеллит.

Материалы